Список млекопитающих, обитающих на территории Соединенное Королевство  Великобритании и Северной Ирландии (Северная Атлантика).

Из 85 указанных в таблице видов, 4 находятся под угрозой исчезновения, 2 подверженные, 4 находится в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Мл